Чемпионат России по международным шашкам среди мужчин 2010 года в быстрой программе прошёл 20 ноября в д/о Колонтаево (Московская область).

Главный судья, арбитр ФМЖД: Мельников А. П., главный секретарь, судья 1 категории: Шаронин В.

Молниеносная программа проводилась по швейцарской системе в 9 туров.

 — Александр Георгиев,

 — Алексей Чижов,

 — Владимир Мильшин

Чемпионаты России в 2010 году
Чемпионаты России по международным шашкам среди мужчин
Соревнования по международным шашкам в Колонтаево
События 20 ноября
2010 год в шашках